Услукино — городище дьяковской археологической культуры раннего железного века (3-я четв. I тыс.), расположенное в Волоколамском районе Московской области России, на левом высоком берегу реки Ламы в 1,7 км к северу от бывшей деревни Услукино, недалеко от села Ярополец, к югу от оврага, по которому протекает безымянный ручей, левый приток реки Ламы, урочище Городок.

Площадка городища полукруглой в плане формы, вытянута с севера на юг, размером 40×20 м. Высота над рекой 17—20 м, с северной, южной и западной стороны окружена двумя валами высотой 0,7—0,9 м и двумя рвами глубиной 0,7—0,9 м. Поверхность поросла деревьями и кустарником. В северной и южной частях нарушена блиндажами военного времени. Культурный слой 0,3—0,4 м. Керамика лепная с сетчатыми отпечатками на внешней поверхности и гладкостенная.

Комментарии

Примечания

Литература 
 

Городища Московской области
История Волоколамского района
Дьяковская культура